La saison 1968-1969 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la sixième saison consécutive.

Auteur d'une saison catastrophique, le club héraultais va stagner dans le bas du classement pour terminer à la  du championnat. À l'issue de cette saison, les problèmes financiers du club obligent les dirigeants à abandonner le statut professionnel et à descendre en CFA.

En Coupe de France, les somistes vont s'y reprendre à trois fois pour éliminer un club de Division d'Honneur avant de sombrer face aux Girondins de Bordeaux.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1968-1969 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier